Holden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Holden Township (Minnesota)
 Holden Township (South Dakota)